Scheremetjewo () ist der vom Adelsnamen Scheremetew () in abweichender Schreibweise abgeleitete Name folgender Orte in Russland:

 in der Region Chabarowsk, siehe Scheremetjewo (Chabarowsk)
 in der Oblast Lipezk, siehe Scheremetjewo (Lipezk)
 in der Oblast Moskau, siehe Scheremetjewo (Moskau)
 in der Oblast Nischni Nowgorod, siehe Scheremetjewo (Nischni Nowgorod)
 in der Oblast Pensa, siehe Scheremetjewo (Pensa)
 in der Oblast Rjasan, siehe Scheremetjewo (Rjasan)
 in der Oblast Twer, siehe Scheremetjewo (Twer)
 in der Oblast Tula, siehe Scheremetjewo (Tula)

Siehe auch:
 Flughafen Moskau-Scheremetjewo, Moskauer Flughafen

 Scheremetjewo-Pessotschnja
 Bolschoje Scheremetjewo
 Scheremetjewa